Zwaluwen (zangvogels)
 HCSV Zwaluwen '30 - een omnisportvereniging uit Hoorn
 VV Zwaluwen - een voetbalvereniging uit Vlaardingen
 Leeuwarder Zwaluwen - een voetbalvereniging uit Leeuwarden
 Zwaluwen Utrecht 1911 - een sportclub uit Utrecht voor voetbal, hockey, tennis en biljart
 KV de Zwaluwen - een korfbalvereniging uit Zevenaar

Zie ook
 Zwaluw (doorverwijspagina)
 De Zwaluw (doorverwijspagina)